Simonstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Simonstjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Simonstjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (7,16 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn